Шоколадница — многозначное слово.

 Шоколадница — вид посуды для шоколада.
 Шоколадница — женщина, занимающаяся шоколадом.
 «Шоколадница» — картина швейцарского художника XVIII века Ж. Э. Лиотара.
 «Шоколадница» — сеть кофеен.
 «Шоколадница» — вафельный торт.
 Шоколадница — некорректное название тёмноокрашенных особей бабочек рода Vanessa.

См. также 
 Шоколадник